Bambino:
 Bambino!
 Bambino (группа)